

Жемчужне — село, Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Жемчужне — селище, Дніпропетровська область, Юр'ївський район

Жемчужне (Білорусь)